Seznam guvernerjev Wisconsina.

Wisconsin